Gestapohoofdkwartier (Berlijn) - algemeen hoofdkwartier
 Gestapohoofdkwartier (Ljubljana) - Slovenië
 Gestapohoofdkwartier (Brussel) - België